Dynastia Han – dynastia panująca w Chinach w latach 206 p.n.e. – 220 n.e.
 Późniejsza dynastia Han – dynastia panująca w Chinach w latach 947-951
 Chińczycy Han – naród stanowiący 92% populacji Chin (jego nazwa wywodzi się od dynastii)
 Han – jedno z siedmiu chińskich państw w Okresie Walczących Królestw
 Han – lenno w Japonii w okresie Edo
 Han – trzecia co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Wężownika
 Han Shui – rzeka w Chinach
 Han-gang – rzeka w Korei
 Han Ahmedow – premier Turkmenistanu
 Han – rodzaj trylobita z rzędu Agnostida
 Home Area Network (HAN) – Sieć domowa
 HAN – Kod IATA Port lotniczy Nội Bài w Hanoi
 Han – wieś w Czarnogórze, w gminie Kotor

 Zobacz też
 Haan
 Hahn